Spartastadion Het Kasteel, een voetbalstadion in Rotterdam
 Het Kasteel (Groningen), een congrescentrum in de stad Groningen
 Het Kasteel (Alphen aan den Rijn), een pop- en cultuurpodium in Alphen aan den Rijn